Вениамин Фёдорович Симонов (1936—2019) — советский и российский учёный в области энергетики, доктор технических наук (1984), профессор (1985).  Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2000).

Биография 
Родился 2 января 1936 года в Москве.

С 1959 года после окончания Московского энергетического института был направлен инженером-энергетиком на Саратовском заводе «Синтезспирт».

С 1966 года учился в аспирантуре Саратовского политехнического института, с 1969 года после защиты кандидатской диссертации был назначен доцентом. В 1984 году  защитил докторскую диссертацию. С 1985 года — профессор кафедры промышленной теплотехники СГТУ.

С 1985 по 2003 годы — заведующий кафедрой промышленной теплотехники и одновременно с 1985 по 1990 годы являлся деканом энергетического факультета СГТУ, основная научная деятельность профессора В. Ф. Симонова была направлена на исследования в области разработки методов эффективного использования тепло-энергетических ресурсов в теплоэнергетике, теплотехнологиях и в системах обеспечения жизнедеятельности промышленных предприятий и городов, он был руководителем исследований в области оптимизация энергопотребления и повышения энергоэффективности технологических процессов нефтехимии, нефте- и газопереработки и предприятий по переработке минералоорганического сырья. Профессором В. Ф. Симоновым была создана научная школа по энергосбережению в отраслях химического профиля, им так же была открыта новая специальность «Энергетика теплотехнологий».

Умер 16 ноября 2019 года в Саратове.

Библиография 

Симонов В. Ф. Технико-экономическая оптимизация при проектировании тепломассообменных и холодильных установок / Саратов : СПИ, 1979 г. — 72 с
Симонов В. Ф. Технико-экономическая оптимизация при проектировании тепломассообменных и холодильных установок / Саратов : СПИ, 1980 г. — 71 с.
Симонов В. Ф. Водоснабжение промышленных предприятий / Саратов : СПИ, 1982 г. — 75 с
Симонов В. Ф. Оптимизация схем и рабочих параметров установок для получения и использования энергоносителей в нефтехимических производствах /  Саратов, 1983 г. — 471 c. 
Симонов В. Ф. Повышение эффективности энергоиспользования в нефтехимических производствах /  : Химия, 1985 г. — 239 с.
Симонов В. Ф. Энергосбережение и использование вторичных энергоресурсов в химических производствах / Сарат. политехн. ин-т; Редкол.: В. Ф. Симонов (отв. ред.) и др. - Саратов : СПИ, 1991 г. — 80 с. — ISBN 5-230-07163-0
Симонов В. Ф. Использование вторичных энергоресурсов теплотехнологических установок /  Сарат. гос. техн. ун-т. - Саратов : СГТУ, 1993 г. — 77 с. — ISBN 5-230-07247-4 
Симонов В. Ф. Водоснабжение промышленных предприятий / Сарат. гос. техн. ун-т. - Саратов : СГТУ, 1994 г. - 67 с. — ISBN 5-7433-0005-4
Симонов В. Ф., Тверской А. К., Долотовская Н. В. Расчет водоохлаждающих устройств / Сарат. гос. техн. ун-т. - Саратов : СГТУ, 1994 г. — 69 с. — ISBN 5-7433-0032-1
Симонов В. Ф., Маракин А. Н., Агеев М. А. Промышленные тепломассообменные процессы и установки / М-во образования и науки Российской Федерации, Саратовский гос. технический ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : Тип. СГТУ, 2016 г. — 191 с. — ISBN 978-5-9907728-4-7

Награды 

 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2000)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

Примечания

Литература
Журнал «Вопросы электротехнологии» // Вениамин Фёдорович Симонов / Изд.: СГТУ, Саратов 2015 г. №4(9) — 113-114 с.

Выпускники МЭИ
Преподаватели Саратовского технического университета